Râul Galbenu este numele a mai multor râuri din România. Se poate referi la:

Diverse râuri 
 Râul Galbenu - afluent al râului Latorița
 Râul Galbenu - afluent al râului Lotrișorul
 Râul Galbenu - afluent al râului Vâja

Alte toponime foarte asemănătoare 
 Râul Galben, Gilort
 Râul Galbena (dezambiguizare)

Galbenu, Raâul
Nume proprii
Toponime românești